Matt Kennedy (né le  à Richmond Hill, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Icemen Minor Midget AAA de Barrie || Midget || 45 || 15 || 24 || 39 || 84 || || || || || || || 
|-
|2005-2006 || Bruins de Seguin || LHJPO ||47 ||11 ||16 ||27 ||71 || || || || || || || 
|- 
|2005-2006 || Storm de Guelph || LHO ||13 ||1 ||0 ||1 ||31 || -3 ||13 ||0 ||2 ||2 ||8 || +1
|-
|2006-2007 || Storm de Guelph || LHO ||63 ||10 ||12 ||22 ||78 ||10||4 ||1 ||1 ||2 ||10||0
|-  
|2007-2008 || Storm de Guelph || LHO ||45 ||17 ||4 ||21 ||99||-11 ||10 ||3 ||1 ||4 ||25||2
|- 
|2008-2009 || Storm de Guelph || LHO ||67 ||33 ||40 ||73 ||95 ||+1||4 ||3 ||2 ||5 ||0||+1
|-
|2008-2009 || Crunch de Syracuse || LAH ||4 ||1 ||0 ||1 ||2 ||0|| || || || || || 
|-  
|2009-2010 || Storm de Guelph || LHO ||14 ||10 ||6 ||16 ||26 || -6 || || || || || || 
|-
|2009-2010|| Colts de Barrie || LHO ||29 ||8 ||10 ||18 ||18 ||+6||17 ||9 ||6 ||15 ||11||+13
|- 
|2010-2011 || Checkers de Charlotte || LAH ||8 || 0 || 1 || 1 || 6 || -4|| || || || || || 
|-
|2010-2011|| Crunch de Syracuse || LAH || 57 || 4 || 9 || 13 || 67 || -7 || || || || || || 
|-
| 2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH || 42 || 1 || 5 || 6 || 60 || +5 || || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Admirals de Norfolk || LAH || 9 || 0 || 0 || 0 || 17 || -3 || || || || || || 
|-
| 2012-2013 || Komets de Fort Wayne || ECHL || 12 || 0 || 1 || 1 || 11 || -3 || || || || || || 
|-
|2014-2015|| Warriors de l'Université de Waterloo || OUAA ||23 ||9 ||13 ||22 ||28 ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2016-2017|| Radars de Clinton || ()||5 ||4 ||7 ||11 ||4 ||- ||1 ||0 ||0 ||0 ||14 ||- 
|-

Transactions en Carrières 
 
 Le 4 mars 2009, Son choix de repêchage est échangé aux Hurricanes de la Caroline par les Oilers d'Edmonton avec Erik Cole en retour de Patrick O'Sullivan et un choix de  ronde au repêchage de 2009.

 Le 23 novembre 2010, il est échangé aux Ducks d'Anaheim par les Hurricanes de la Caroline avec Stéphane Chaput en retour de Ryan Carter.

Notes et références 

Naissance en mars 1989
Naissance à Richmond Hill
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur du Storm de Guelph
Joueur des Colts de Barrie
Choix de repêchage des Hurricanes de la Caroline
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Checkers de Charlotte (LAH)
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Komets de Fort Wayne
Attaquant de hockey sur glace